Pitka ist der Familienname von

 Johan Pitka (1872–1944), estnischer Konteradmiral
 Peäro August Pitka (1866–1915), unter dem Pseudonym Ansomardi bekannter estnischer Schriftsteller